Le groupe de NGC 315 comprend au moins 41 galaxies. situées dans les constellations d'Andromède et des Poissons. La distance moyenne entre ce groupe et la Voie lactée est d'.

Membres

Le tableau ci-dessous liste les 42 galaxies (il y a un doublon dans la liste de Garcia) du groupe dans l'ordre indiquées dans l'article de A.M. Garcia paru en 1993. Les galaxies NGC 252 et NGC 260 incluses au groupe de NGC 315 par Abraham Mahtessian devrait être ajoutée à cette liste.   

1 UGC 575 et CGCG 501-48 sont une seule et même galaxie, soit PGC 3332 aussi désignée comme PGC 3336.
Le site DeepskyLog permet de trouver aisément les constellations des galaxies mentionnées dans ce tableau ou si elles ne s'y trouvent pas, l'outil du site constellation permet de le faire à l'aide des coordonnées de la galaxie. Sauf indication contraire, les données proviennent de la base de données NASA/IPAC.

Notes et références

Liens externes 

Constellation d'Andromède
Constellation des Poissons

Groupe de galaxies